Фильмы с названием «Третья молодость»:

 Третья молодость (фильм, 1928) — СССР, реж. Владимир Шмидтгоф-Лебедев (другое название: «Сноповязалка»)
 Третья молодость (фильм, 1965) — СССР-Франция, реж. Жан Древиль (другое название: «La Nuit des adieux» — «Ночь прощания»)